Клерк, Джон:

 Клерк, Джон (ум. в 1541) — английский епископ и богослов.
  (1728—1812) — шотландский автор сочинения по тактике парусных флотов. Примечания